Die Kommunalwahlen in Uruguay im Jahr 2005 fanden am 8. Mai statt. Insgesamt standen 19 Bürgermeister in den Departamentos zur Wahl.

Entscheidend für die Kandidaten waren auch die Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl in Uruguay 2004.

Ergebnisse 
In Montevideo, Canelones, Florida, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Salto und Paysandú hat der Frente Amplio gesiegt. In Rivera, die Partido Colorado. In San José, Colonia, Soriano, Flores, Durazno, Río Negro, Artigas, Tacuarembó, Cerro Largo und Lavalleja, die Partido Nacional.

Endergebnisse in Zahlen (nach Departamento) 

Prozentsatz aller ausgezählten Stimmen: 100 %

Weblinks 
 Wahljustiz in Uruguay (auf Spanisch)

2005
Uruguay